Pop-up – in informatica, elemento di un'interfaccia grafica 
 Pop-up – in editoria, libro che include dispositivi meccanici che richiedono e sollecitano l'interazione del lettore
 Pop-up – nel commercio, negozio temporaneo
 Pop-up – album musicale di Luca Carboni del 2015